Фриск — шведская фамилия. Известные носители:

 Фриск, Андерс (род. 1963) — шведский футбольный арбитр.
 Фриск, Ялмар (1900—1984) — шведский лингвист-эллинист.

См. также